Массена:

 Андре Массена — війсковоначальник французьких республіканських війн, а згодом імперії Наполеона I, маршал Франції (1804 рік).
 Массена — станція метро в Ліоні.
 Массена — ескадрений броненосець військово-морських сил Франції.